The Fast and the Furious: Tokyo Drift (Original Motion Picture Soundtrack) — саундтрек к фильму Джастина Лина «Тройной форсаж: Токийский дрифт». Выпущен 20 июня 2006 года на лейбле Motown Records.

Список композиций

Другие песни 
В фильме звучали другие песни, не включенные в официальный саундтрек.

«Bawitdaba» Кида Рока проигрывается в эпизоде с первой гонки в фильме, где персонаж Лукаса Блэка Шон Босуэлл соревнуется с персонажем Закери Тая Брайана Клеем. «Ooh Ahh (My Life Be Like)» группы GRITS с участием Тоби Мака была показана в фильме во время сцены с персонажем Твинки, сыгранный Bow Wow. Песня The Prodigy «You’ll Be Under My Wheels» использована в качестве ведущего в финальных титрах фильма.  

Саундтреки 2006 года
Форсаж